Johann Stintzing ist der Name von:

* Johann G. Stintzing (1739–1818), deutscher Kaufmann und Reeder
 Johann Georg Stintzing (1740–1832), deutscher Weinhändler in Hamburg